Peret (auch perit, peryt) bezeichnete im ägyptischen Kalender die Jahreszeit des Sprießens nach der Aussaat, die in Elephantine meist Anfang Oktober und im Nildelta, bedingt durch die Nilschwemme, Mitte Oktober begann.

Geschichte 
In engem Zusammenhang mit dem Beginn der Achet-Jahreszeit stand ursprünglich die Göttin Sopdet, verkörpert durch den Stern Sothis. Die Peret-Periode folgte im direkten Anschluss an den vierten Achet-Monat. Von der prädynastischen Zeit bis zum Ende des Mittleren Reiches repräsentierte Peret die Monate Schef-bedet, Rekeh-wer, Rekeh-nedjes und Renutet und umfasste die Zeitspanne von Anfang Oktober bis Anfang Februar; mit Beginn des Neuen Reiches etwa 29. Dezember bis 27. April.

Datierungen 
Aufgrund des Ebers-Kalenders ergeben sich folgende Datierungen für den ersten Monatstag der Peret-Monate:

Siehe auch 
 Ägyptische Mondkalender
 Sothis-Zyklus

Literatur 
 Rolf Krauss: Sothis- und Monddaten: Studien zur astronomischen und technischen Chronologie Altägyptens, Gerstenberg, Hildesheim 1985,

Einzelnachweise 

Ägyptischer Kalender (Altertum)
Singularität (Meteorologie)
Wetter und Klima Afrikas